Journées de juillet 1830, révolution française dite les « Trois Glorieuses » ;
Journées de juillet 1917, pendant la Révolution russe.